Гамилька́р (финик. ḥmlqrt, , буквально «брат Мелькарта», бога города Тир) — распространённое имя среди финикийцев. Имеются несколько вариантов передачи имени в греческих и римских надписях.

Известные носители 
 Гамилькар Барка (около 270—228 гг. до н. э.) — наиболее известный из носителей имени. Карфагенский полководец во время и после Первой Пунической войны. Его сыном был Ганнибал — знаменитый полководец времён Второй Пунической войны.

Другие носители:

 Гамилькар I, он же Гамилькар Магонид — царь Карфагена
 Гамилькар, сын Ганнона — предводитель карфагенских сил во время осады Гимеры в 480 г. до н. э. во время Первой Сицилийской войны
 Гамилькар — финикийский полководец в войне против Тимолеона из Сиракуз
 Гамилькар — брат Гескона, вероятно, брат Ганнона, вместе с которым он был казнён в середине IV века до н. э. (Полиэн. Стратегемы, V, 11)
 Гамилькар Родан — вероятно, карфагенский шпион в окружении Александра Македонского, казнён по возвращении в Карфаген
 Гамилькар — оказывал поддержку врагам Агафокла при захвате тем власти в Сиракузах, после чего заключил с ним мир. Был отозван в Карфаген
 Гамилькар, сын Гисгона и внук Ганнона Великого — возглавлял кампанию против Агафокла в 311—309 гг. до н. э. во время Третьей Сицилийской войны вплоть до своего пленения и казни
 Гамилькар — полководец на Сицилии и в пунической Африке в период 261—255 гг. до н. э. во время Первой Пунической войны
  — карфагенский полководец, выигравший битву при Дрепане в ходе Первой Пунической войны
 Гамилькар Самнит — один из руководителей карфагенской партии демократов во II веке до н. э.

В современной культуре 
Имя «Гамилькар» (в формах «Амилькар», «Амилкар», «Амилькаре» и др.) получило распространение в средиземноморских культурах. Известные носители:
 Амилкар Кабрал — африканский националист.
 Амилькаре Чиприани — итальянский анархист.
 Амилькар Хазенфратц — псевдоним скульптора Ф. Бартольди
 Амилькаре Понкьелли — композитор.

См. также 
 :en:General Aircraft Hamilcar — the World War II glider
 :en:Amilcar — французский автомобиль, изготавливавшийся в 1920—1930-е гг.

Литература 
 B H Warmington, Carthage. Harmondsworth: Penguin, 1964.
 F L Benz, Personal names in the Phoenician and Punic inscriptions. Rome: Biblical Institute Press, 1972

Ссылки 
 Livius.org: Hamilcar, son of Hanno 

Карфаген
Страницы значений:Тёзки
Имена финикийского происхождения